Teatro Nacional (Buenos Aires) puede referirse a:

 Teatro Nacional Cervantes, conocido también como Teatro Nacional de Buenos Aires, único teatro nacional de la Argentina que fue fundado por la actriz María Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza en 1921 y pasó posteriormente a propiedad del Estado nacional argentino; o
 Teatro El Nacional, que hasta 1936 era Teatro Nacional, teatro de Buenos Aires construido en 1906 ubicado en la Avenida Corrientes que debió cambiar el nombre por disposición gubernamental.